Geografia:
 Serrat del Vent: serrat del terme municipal de Granera, a la comarca del Moianès
 Serrat del Vent: cim i serrat del terme municipal de Moià, a la comarca del Moianès
 Serrat del Vent: serrat dels termes municipals de Castellví de Rosanes i de Corbera de Llobregat, a la comarca del Baix Llobregat
 Serrat del Vent: serrat dels termes municipals de Lladurs i d'Olius, a la comarca del Solsonès